Николай Боголепов: Боголепов, Николай Кириллович (1900—1980) — советский невролог, академик АМН СССР.
 Боголепов, Николай Николаевич (род. 1933) — советский и российский невропатолог, нейроморфолог, академик РАМН и РАН, сын Н. К. Боголепова.
 Боголепов, Николай Павлович (1846—1901) — ректор Московского университета, министр народного просвещения Российской империи.